Карнава́льная ночь — название произведений.
 Карнавальная ночь — фильм 1956 года режиссёра Эльдара Рязанова.
 Карнавальная ночь 2 — фильм-мюзикл 1996 года режиссёра Евгения Гинзбурга, ремейк фильма 1956 года.
 Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя — фильм-мюзикл 2007 года режиссёра Эльдара Рязанова, ремейк фильма 1956 года.
 Карнавальная ночь — роман французского писателя Поля Феваля.